Fiñana kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fiñana (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Fiñana (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar